Udo Nix ist der Name folgender Personen:

* Udo Nix (Fußballspieler) (1941–2022), deutscher Fußballspieler
 Udo Maria Nix (1927–2000), deutscher Dominikanerpater, Theologe und Pädagoge